Denise van Outen – attrice, cantante, ballerina e presentatrice televisiva britannica
 Sarah Outen – atleta e navigatrice solitaria britannica 
 Savannah Outen – cantante statunitense